Název či jméno Swoboda je pravopisnou variantou názvu či jména Svoboda. Vyskytuje se v jazykovém prostředí, ve kterém je (na rozdíl od současné češtiny) běžně používané písmeno w. Z tohoto důvodu se vyskytuje především v Rakousku, Německu, Polsku a v anglicky hovořících zemích. Stejně jako v případě příjmení Svoboda odkazuje na svobodný status nositele. Může znamenat:

Příjmení osob
 Eduard Swoboda (1814–1902), česko-rakouský malíř
 Ernst Swoboda (1879–1950), německý právník, profesor soukromého práva a nacista
 Ewa Swoboda (* 1997), polská atletka
 Franz Josef Swoboda (1870–1934), rakouský varhanář
 Heinrich Swoboda, rektor německé Karlo-Ferdinandovy Univerzity
 Heinrich Swoboda (politik) (1837–1910), německý politik, liberální poslanec Říšské rady a starosta Tachova
 Josef Swoboda (1913–?), československý politik, bezpartijní poslanec Národního shromáždění
 Josefine Swoboda (1861–1924), rakouská malířka
 Karl Maria Swoboda (1890–1968), historik umění a medievalista

Název místa
 Název Swoboda nese sedm vesnic v Polsku a místní části (dříve vesnice) polských měst Augustów a Głowno.

Další významy
 villa Swoboda

Související články 
 Svoboda (příjmení)